Lijst van trainers van Lommel SK (1986), een lijst van trainers van Lommel SK, dat in 2003 werd opgeheven
 Lijst van trainers van Lommel SK (2554), een lijst van trainers van Lommel SK, de fusieclub die in 2003 werd opgericht